Alvin Edmund Ulbrickson Jr. (Seattle, 10 de octubre de 1930-Seattle, 6 de julio de 2012), fue un remero estadounidense que compitió durante la década de los 50.

Ulbrickson era hijo del entrenador de remo de la Universidad de Washington con el mismo nombre, Al Ulbrickson Sr. En 1952 fue miembro del equipo estadounidense que consiguió el bronce en la categoría de cuatro con timonel en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

Ulbrickson murió en 2012 a causa de un cáncer de pulmón.

Referencias 

Remeros de Estados Unidos
Remeros en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Medallistas olímpicos de remo
Medallistas olímpicos de bronce de Helsinki 1952
Deportistas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952
Medallistas olímpicos de bronce de Estados Unidos